Чемпионат мира по трековым велогонкам 1906 года прошёл с 29 июля по 5 августа в Женеве (Швейцария).

Общий медальный зачёт

Медалисты 

Чемпионаты мира по трековым велогонкам
Июль 1906 года
Август 1906 года
Международные спортивные соревнования в Женеве
Велогонки
Велоспорт в Швейцарии
Спорт в Швейцарии в 1906 году
Чемпионаты мира в Швейцарии